Пула́ски, Пьюла́ски () — английская фамилия, происходящая от польской шляхетской фамилии Пулавский ().

Носители фамилии 
 Эдди Пуласки — вымышленный полицейский, персонаж GTA San Andreas

Топоним 
В США насчитывается семь округов с названием Пьюласки ():

 Пьюласки — округ штата Арканзас.
 Пьюласки — округ штата Виргиния.
 Пьюласки — округ штата Джорджия.
 Пьюласки — округ штата Иллинойс.
 Пьюласки — округ штата Индиана.
 Пьюласки — округ штата Кентукки.
 Пьюласки — округ штата Миссури.
 Пьюласки — тауншип в округе Моррисон, Миннесота.

Транспорт 
Линии Чикагского метрополитена:
  — .
 Пуласки (станция, CTA Blue Line) — Синяя линия.
  — .
  — .

Другое 
 Пуласки — пожарный инструмент, сочетающий в себе топор и тесло